WKN bezeichnet:

 Wertpapierkennnummer, Ziffern- und Buchstabenkombination zur Identifizierung von Wertpapieren
 Wir kapitulieren niemals, ein 1997 gegründetes, deutsches Musiklabel von Albin Julius. (Der Blutharsch).
 Wissenschaftliche Kommission Niedersachsen, beratendes Expertengremium
 Den Sportverband World Kickboxing Network

Abkürzung